В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1274 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1274 году

Январь 
 28 января —  — епископ Манда (1247—1274)

Февраль 
 4 февраля — Аз-Захаби — мусульманский учёный, хадисовед, историк, биограф, хафиз
 8 февраля — Генрих Курляндский — епископ Семгальский (1247—1251), епископ Курляндский (1251—1263), епископ Кимзе (1263—1274)
 18 февраля —  — архиепископ Лунда (1254—1274)
 19 февраля или 20 февраля — Эберхард II фон Вальдбург — епископ Констанца (1248—1274)

Март 
 7 марта — Фома Аквинский — философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель церкви, основатель томизма
 28 марта —  — епископ Кульма (1264—1274)

Май 
 3 мая —  — король Коннахта (1265—1274)

Июнь 
 3 июня — 	 — епископ Рочестера (1250—1274)
 26 июня — Насир ад-Дин Туси — персидский математик, механик и астроном, автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, минералогии.

Июль 
 15 июля — Бонавентура — средневековый теолог, генерал францисканского ордена (с 1257 года),святой римско-католической церкви, учитель церкви
 22 июля — Генрих I Толстый — Король Наварры (как Энрике I Толстый) и граф Шампани (как Генрих III Шампанский) (1270—1274)
 23 июля — Вонджон — король Корё (1260—1274)

Август 
 4 августа —  — епископ Дарема (1260—1274)
 8 августа —  — епископ Байё (1263—1274)
 12 августа — Ду-цзун — китайский император империи Южная Сун (1264—1274)
 15 августа — Робер де Сорбон — французский теолог, основатель Сорбоннского дома, колледжа, ставшего одним из центров, вокруг которых сложился Парижский университет, получивший имя Сорбонна.

Сентябрь 
 2 сентября — Принц Мунэтака — сёгун Сёгуната Камукара (1252—1266)
 13 сентября 
 Чилленден, Уильям — архиепископ Кентерберийский (1270—1272)
 	— епископ Базеля (1263—1274)

Октябрь 
 3 октября — 	— сеньор Липпе (1265—1273)
 12 октября —  — епископ Вармии (1248—1250), епископ Самланда (1254—1274)
 14 октября 
  — сын Эдуарда I, наследник английского престола (1272—1274)
  — епископ Сьона (1273—1274)
 21 октября — Архиепископ Далмат — архиепископ Новгородский (1251—1274)
 23 октября — Гунцелин III — граф Шверина (1228—1274)
 24 октября — 	— архиепископ Кёльна (1261—1274)

Ноябрь 
 10 ноября —  — графиня Албемарл (1269—1274), графиня-консорт Лестер и первая графиня-консорт Ланкастер (1269—1274) как жена Эдмунда Горбатого, 1-го графа Ланкастер
 26 ноября — Филипп Кастильский — инфант Кастилии, архиепископ Севильи (1251—1258)

Декабрь 
 4 декабря —  — епископ Бата и Уэллса (1267—1274)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — графиня-консорт д’Альбон (1228—1237), жена дофина Вьеннского Гига VI
  — манса Малийской империи (1270—1274)
 Гуго IV — граф Родеза (1221—1274)
  — первый граф Шварцбург-Бланкенбург (1236—1274)
  — епископ Кутанса (1251—1274)
  — основательница объединений бегинок около Марселя, героиня повести «Жизнь святой Дуселины»
 Ибн Малик — один из величайших арабских филологов своего времени, автор дидактической поэмы о грамматике Альфия (Тысячестишие)
 Лал Шахбаз Каландар — арабский суфийский философ и поэт
  — графиня-консорт де Дрё (1240—1249), жена Жана I де Дрё
  — Лорд главный судья Англии (1272—1274)
  — юдекс Арбореи (1264—1274), убит
  — Архиепископ Санса (1267—1274)
  — виконт Туара (1269—1274)
  — иранский суфийский философ мистик
  — архиепископ Таранто (1252—1274)

См. также 
 Список умерших в 1273 году
 Список умерших в 1275 году

1274